Barlavento e sotavento, termos usados em Náutica, Aviação e Meteorologia.
 Sotavento algarvio, zona do Algarve, em Portugal.
 Ilhas de Sotavento (Cabo Verde), grupo de ilhas do arquipélago de Cabo Verde.
 Ilhas de Sotavento (Caribe),  nas Antilhas, no Mar do Caribe.
 Ilhas de Sotavento (arquipélago da Sociedade), no Arquipélago da Sociedade.
 Sotavento (serviço ferroviário), serviço extinto dos Caminhos de Ferro Portugueses.
 San Andrés de Sotavento, cidade colombiana da Región Caribe

Ver também 
Barlavento (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos